Völlinghausen ist der Name zweier Ortschaften im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen:

 Völlinghausen (Erwitte), Ortsteil der Stadt Erwitte
 Völlinghausen (Möhnesee), Ortsteil der Gemeinde Möhnesee